Rühle oder Ruehle steht für:
 Rühle (Familienname) (Ruehle), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rühle von Lilienstern, deutsches Adelsgeschlecht

Rühle ist der Name folgender

Orte:
 Rühle (Bodenwerder) Ortsteil der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle im Weserbergland
 Rühle (Meppen), Ortsteil der Stadt Meppen

geografischer Objekte:
 Rühle (Ölfeld), Ölfeld zwischen Meppen und Twist